Łojki peut désigner en Pologne :
 Łojki, village du powiat de Grajewo, dans la voïvodie de Podlachie
 Łojki, village du powiat de Częstochowa, dans la voïvodie de Silésie